Lammert Huizing (journalist) (1927-2013), Nederlands journalist en auteur
Lammert Huizing (verzetsdeelnemer) (1916-1944), verzetsdeelnemer tijdens de Tweede Wereldoorlog.